F4 oder F 4 steht für:
 F4 (Unternehmen), eine französische Gesellschaft, die Massive Multiplayer Online Games entwirft und entwickelt
 F4 (Band), eine italienische Popband
 F4, eine ehemalige taiwanische Boygroup, siehe unter deren späterem Namen JVKV
 F4, ein in der Schweiz übliches Plakatformat 895×1280 mm, siehe Plakat#Schweiz und Weltformat
 F4, die Stufe 4 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 Funktionstaste 4 (), auf der Computertastatur
 F4 (Gruppe), eine exzeptionelle Liegruppe
 Nikon F4, eine Spiegelreflexkamera
 BR-Klasse F4, Schlepptender-Dampflokomotiven der Beira Railway
 DKW F 4, ein Frontantriebs-Pkw
 MV Agusta F4, mehrere italienische Superbike-Modelle, siehe MV Agusta #Supersportler (F-Serie)
 Grumman F4F „Wildcat“, ein trägergestütztes Jagdflugzeug der United States Navy im Zweiten Weltkrieg
 Chance Vought F4U „Corsair“, ein Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs aus US-amerikanischer Produktion
 Douglas F4D „Skyray“, ein trägergestützter Düsenjäger der USA aus den 1950er-Jahren
 Fieseler F 4, deutsches Flugzeug

F-4 steht für:
 Ford F-4, Ford-Nutzfahrzeug der Ford F-Serie der ersten Generation
 Lockheed F-4, Aufklärervariante der Lockheed P-38E, siehe Lockheed P-38 #Versionen
 McDonnell F-4 „Phantom II“, US-amerikanisches Kampfflugzeug

F.4 oder F.IV steht für:
 Flanders F.4, britischer Eindecker (Prototyp, 1912)
 Fokker F.IV, niederländisches Transportflugzeug

Siehe auch:
 FIV
 4F

F4